Nemidia regalis är en ringmaskart som beskrevs av Benham 1927. Nemidia regalis ingår i släktet Nemidia och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
regalis